Хутірська вулиця — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Хутірська вулиця — вулиця в місті Бершадь.
 Хутірська вулиця — вулиця в смт Бородянка.
 Хутірська вулиця — вулиця в смт Гостомель.
 Хутірська вулиця — вулиця в місті Кам'янка-Дніпровська.
 Хутірська вулиця — вулиця в місті Київ.
 Хутірська вулиця — вулиця в місті Новомиргород.
 Хутірська вулиця — вулиця в місті Новомосковськ.
 Хутірська вулиця — вулиця в місті Одеса.
 Хутірська вулиця — вулиця в смт Олександрівка Кіровоградської області.
 Хутірська вулиця — вулиця в місті Рівне.
 Хутірська вулиця — вулиця в смт Ставище.
 Хутірська вулиця — вулиця в місті Тернопіль.
 Хутірська вулиця — вулиця в місті Шостка.

Вулиці